Luigi Natoli est un nom pouvant désigner :

 Luigi Natoli (1799-1875), archevêque italien ;
 Luigi Natoli (1857-1941), écrivain italien.